La locution Les Forbans peut désigner :
 Les Forbans (), un western américain réalisé par Jesse Hibbs et sorti en 1955 ;
 Les Forbans, un groupe de rock 'n' roll français des années 1980.

Voir aussi 
 Île aux Forbans.